

Wydarzenia 

 Gyges został królem Lidii (data sporna lub przybliżona)
 początek drugiej wojny meseńskiej - nierozstrzygnięta bitwa pod Derae między Spartanami i Meseńczykami